Haplochthonius är ett släkte av kvalster. Haplochthonius ingår i familjen Haplochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Haplochthonius